Le  Grand Prix moto d'Afrique du Sud 2002 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2002. La compétition s'est déroulée du 19 au  sur le Phakisa Freeway.

C'est la  du Grand Prix moto d'Afrique du Sud.

Classement MotoGP

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Afrique du Sud
Afrique du Sud
Sport en Afrique du Sud en 2002